Heiskalansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Heiskalansaari (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 
 Heiskalansaari (ö i Norra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar